Stéphane Morin peut désigner :
  (1951-1985), tueur en série américain ;
 Stéphane Morin (1969-1998), joueur de hockey sur glace canadien.